

Межовка — село, Шемонаїхинський район, Східноказахстанська область

Межовка — річка в Удмуртії, права притока Багряжа
 Межовка — річка в Іркутській області, права притока Іліма